Seznam tekem slovenske nogometne reprezentance. Od 3. junija 1992 je slovenska reprezentanca odigrala 276 uradnih tekem. V letih 1921, 1956, 1968, 1990, 1991 in 1993 je odigrala še šest tekem, ki jih Nogometna zveza Slovenije iz različnih vzrokov ne priznava kot uradne tekme slovenske reprezentance.

Uradne tekme

Rdeče ozadje: tekme na svetovnih in evropskih prvenstvih; Rumeno ozadje: tekme na kvalifikacijah za svetovna in evropska prvenstva; Modro ozadje: tekme v Ligi narodov.

Neuradne tekme

Sklici

Zunanje povezave
 NZS: Vse tekme slovenske reprezentance
 RTV: Vsi izidi (1992-)

Slovenska nogometna reprezentanca
Seznami, povezani z nogometom